SLN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Salina (Kansas) (Stati Uniti)